Colomo ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Colomo (* 1946), spanischer Regisseur, Autor und Schauspieler
 Javier Colomo (* 1994), spanischer Leichtathlet
 Joan Colomo (* 1981), spanischer Sänger